Саса, или Сааса() — кибуц в Верхней Галилее на севере Израиля. Находится рядом с Ливанской границей, в 15 километрах от Цфата и 10 от Маалот-Таршиха.

История 
Кибуц Саса расположен на возвышенности, на высоте 900 метров над уровнем моря.

Саса принадлежит к движению «Ха-Кибуц Ха-Арци» и относится к региональному консульству Верхней Галилеи. 
Кибуц основан в 1949 году на руинах арабской деревни Саса участниками 5-й алии, выходцами движения «Ха-шомер ха-цаир» из Северной Америки.

Арабская деревня , которая в начале Войны за независимость была занята Арабской освободительной армией, была разрушена в ходе операции «Хирам».

Население 

Население кибуца состоит из четырёх различных категорий:
 основатели кибуца, израильтяне
 члены движения «Ха-шомер ха-цаир» из Швеции, Франции и Италии,
 члены кибуца, родившиеся в нём
 выпускники школы «Пинат Анна Франк».

Экономика 
Основные сельскохозяйственные отрасли кибуца — выращивание фруктов (яблок, киви, вишни, цитрусовых, авокадо) и животноводство (куры, молочные породы коров).

На территории кибуца действует фабрика «».

Развит туристический бизнес и сдача домиков в аренду.

На его территории находятся могилы Рава Леви Бар Сиси и Иосифа Бар Сиси.

Саса входит в десятку самых богатых кибуцев Израиля, его капитал оценивается в 220 млн шекелей.

Примечания 

Кибуцы